Aardrijkskunde
Samuel, plaats in Portugal

Gekroond hoofd
Samuel van Bulgarije, heerser van Bulgarije (976-1014)

Bijbel
1 en 2 Samuel, twee boeken in de Bijbel
Samuel, profeet uit de Bijbel

Kerkgebouw
San Samuele, rooms-katholiek kerkgebouw in Venetië vernoemd naar de profeet Samuel

Sport
Samuel Firmino de Jesus, ook "Samuel" genoemd, Braziliaans voetballer

Personen met de achternaam Samuel
Evelin Samuel, Ests zangeres
Heather Samuel, sprintster uit Antigua en Barbuda
Herbert Samuel, Brits politicus en diplomaat
Julia Samuël, Nederlands presentatrice
Monique Samuel, Nederlands schrijfster en politicologe
Randy Samuel, Canadees voetballer
Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, beter bekend als "Seal", Amerikaans zanger
Tjendo Samuel, Nederlands atleet
Walter Samuel, Argentijns voetballer
Xavier Samuel, Australisch acteur
Jamile Samuel, Nederlandse sprintster

Voornaam
Samuel, jongensnaam, Bijbelse naam die zijn oorsprong in het Midden-Oosten vindt